Kuipers (ook wel Kuijpers, Kuypers, Cuypers, Kuperus of Cuperus) is een Nederlandse achternaam, die verwijst naar het beroep kuiper, wat zowel vaten- of tonnenmaker als haringpakker kan betekenen.

Personen met de achternaam Kuipers zijn onder anderen:
Abe Kuipers (1918-2016), kunstenaar, broer van Reinold Kuipers
André Kuipers (1958), ruimtevaarder
André Kuipers (1981), korfballer
Anske Hielke Kuipers (1833-1902), gezaghebber bij de Gouvernementsmarine van Nederlands-Indië
Benno Kuipers (1974), zwemmer
Björn Kuipers (1973), scheidsrechter
Cornelis Kuipers (1739-1802), schilder
Dennis Kuipers (1985), rallyrijder
Eelco Kuipers (1977), schaker
Ellen Kuipers (1971), hockeyspeelster
Ernst Kuipers (1959), hoogleraar gastro-enterologie, voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg
Foeke Kuipers (1871-1954), architect, broer van Roelof Kuipers en Tjeerd Kuipers
Frits Kuipers (1899-1943), voetballer, roeier en medicus
Frodo Kuipers (1976), animator en animatiefilmregisseur
Gerrit Kuipers (1918-2011), schrijver
Harm Kuipers (1947), schaatser
Helena Kuipers-Rietberg (1893-1944), verzetsstrijdster
Jan Kuipers (1953), schrijver
Jeffrey Kuipers (1980), zanger
Johan Kuipers (1960), kunstschilder
Johannes Martinet Kuipers (1762-1846), predikant
John Kuipers (1937), acteur
Jos Kuipers (1961), basketballer
Judith Kuipers (1972), voetbalster
Karin Kuipers (1972), waterpoloster
Mayon Kuipers (1988), schaatsster
Michel Kuipers (1974), voetballer
Nick Kuipers (1988) (1988), voetballer
Nick Kuipers (1992) (1992), voetballer
Onno Kuipers (1965), accordeonist
Raymon Kuipers (1982), voetballer
Reinold Kuipers (1914-2005), dichter en uitgever, broer van Abe Kuipers
Roelof Kuipers (1855–1922), architect en politicus, broer van Foeke Kuipers en Tjeerd Kuipers
Simon Kuipers (1982), schaatser
Stefan Kuipers (1990), schaker
Tjeerd Kuipers (1857-1942), architect, broer van Foeke Kuipers en Roelof Kuipers

Zie ook 
 De Cuyper

Doorverwijspagina's:
Cuijpers
Cuypers
Kuijpers
Kuypers

Nederlandse of Vlaamse achternaam